Righini ist der Familienname folgender Personen:

 Guglielmo Righini (1908–1978), italienischer Astronom
 Henriette Righini (1767–1801), auch: Rosine Eleonore Elisabetha Henriette Kneisel, deutsche Sängerin und Schauspielerin, siehe Henriette Kneisel
 Ivan Righini (* 1991), französischer Eiskunstläufer
 Maria Luisa Righini-Bonelli (1917–1981), italienische Wissenschaftshistorikerin
 Oscar Righini, italienischer Filmproduzent
 Sigismund Righini (1870–1937), Kunstmaler und schweizerischer Kunstpolitiker
 Vincenzo Righini (1756–1812), italienischer Komponist und Sänger

Righini steht für:
 (9427) Righini, Asteroid des Hauptgürtels